Huntly bezeichnet:

 Huntly (Australien), eine Stadt in Australien
 Huntly (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Huntly (Schottland), eine Stadt in Schottland
 Huntly (Minnesota), eine Ortschaft in Minnesota
 Huntly (Virginia), eine Ortschaft in Virginia

Huntly ist der Familienname folgender Personen:
 Georgiana Huntly McCrae (1804–1890), schottisch-australische Malerin und Tagebuchschreiberin
 Justin Huntly McCarthy (1860–1936), irischer Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Earl of Huntly
 Huntley